Information  – album dei Berlin del 1980
Information  – album di Dave Edmunds del 1983
Information  – album di Classified del 1997
 Information  – traccia dell'album The Pariah, the Parrot, the Delusion dei dredg del 2009